Listă cuprinde cele mai importante lacuri din Austria

Vezi și
Listă de lacuri din Germania
Listă de lacuri din Elveția

Legături externe 
 Imagini
 Descriere

Lacuri